

Monte Oliveto 
 Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (edificio) – complesso monastico della Toscana
 Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore (unità ecclesiastica) – abbazia della Toscana
 Strada statale 451 di Monte Oliveto – strada italiana
 Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto – chiesa di Firenze
 Convento di Monte Oliveto – chiesa e convento di San Gimignano
 Chiesa di Monte Oliveto – chiesa di Multedo (quartiere di Genova)
 Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto – congregazione religiosa
 Monte Oliveto  – denominazione alternativa del Monte degli Ulivi

Pagine correlate 
 Monteoliveto